Il doppio del torneo di tennis Louisville Open 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori le coppie composte da Wojciech Fibak e Guillermo Vilas e da Anand e Vijay Amritraj, che non hanno disputato la finale.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Louisville Open 1975